Мото Гран-Прі Катару 2016 року, офіційна назва Commercial Bank Grand Prix of Qatar — дебютний етап чемпіонату світу з шосейно-кільцевих мотоперегонів MotoGP сезону 2016, який відбувався 17-20 березня 2016 року на міжнародному треку Лосейл у Катарі.

MotoGP

Результати гонки 
Під час кваліфікаційних заїздів гонщик команди «Octo Pramac Yakhnich» Даніло Петруччі відчув рецидив старої травми руки та знявся зі змагань.

Зі старту гонки в лідери заїзду вирвались гонщики «Ducati Team», Андреа Довіціозо та Андреа Янноне. Останній і очолив групу лідерів, до якої увійшли також два гонщики «Movistar Yamaha MotoGP» Хорхе Лоренсо та Валентіно Россі та пілот команди «Repsol Honda» Марк Маркес. Янноне лідирував перші 5 кіл гонки, проте під тиском з боку Довіціозо допустив помилку, наїхавши у повороті на білу лінію, що обмежує полотно треку, та впав, вибувши із подальшої боротьби. Цим скористався Лоренсо, який на 8-му колі обігнав Довіціозо та став новим лідером заїзду; третім їхав Маркес, четвертим — Россі. Група лідерів з кожним колом збільшувала свою перевагу від переслідувачів, відірвавшись до кінця гонки на понад 14 секунд. Гонка в спокійному режимі наближалась до свого кінця, коли за 5 кіл до фінішу Маркес не почав загострювати ситуацію, нав'язавши Довіціозо боротьбу за друге місце, і таки зумів його обігнати, проте останній не здався, і через 2 кола повернув собі другий рядок у фінішній таблиці.

Лоренсо таким чином здобув чергову перемогу, а гонщики «Ducati» довели, що інженери команди успішно попрацювали над новим мотоциклом перед стартом сезону.

Залік гонщиків 

Примітка:
Блакитним кольором позначені гонщики-дебютанти класу MotoGP.
Потовщеним шрифтом виділені результати гонщика, який стартував з поулу;
Курсивним шрифтом позначені результати гонщиків, які показали найшвидше коло.

Залік виробників

Залік команд

Moto2

Результати гонки 
Старт гонки виявився цікавим — одразу 8 гонщиків допустили фальстарт: Алекс Рінс, Йоан Зарко, Сем Лоус, Марсель Шрьоттер, Робін Мульхаузер, Такаакі Накагамі, Сандро Кортезі та Франко Морбіделлі, але покарання вони за це понесли різне. Перші шість були відразу покарані проїздом по піт-лейну, фальстарт же двох останніх був помічений організаторами гонки пізніше, тому вони були оштрафовані додаванням до їх фінального часу 20 секунд (за правилами, покарати проїздом по піт-лейну гонщика можна лише до того моменту, коли він не закінчить четверте коло гонки). Це відіграло вирішальну роль у розподілі місць в призовій трійці: Морбіделлі, який у гонці фінішував другим, через це покарання опустився на сьоме місце, а Кортезі з п'ятого опустився на п'ятнадцяте. Перемогу ж здобув досвідчений швейцарець Том Люті.

Примітки:
  — гонщик потрапив у аварію, але повернувся і продовжив гонку;
  — гонщик допустив фальстарт та був покараний проїздом по піт-лейну;
  — гонщик допустив фальстарт та був покараний додаванням до фінального часу 20 секунд.

Залік гонщиків 

Примітка:
Блакитним кольором позначені гонщики-дебютанти класу Moto2.
Потовщеним шрифтом виділені результати гонщика, який стартував з поулу;
Курсивним шрифтом позначені результати гонщиків, які показали найшвидше коло.

Залік виробників

Moto3

Результати гонки 

Примітки:
  — гонщик потрапив у аварію, але повернувся і продовжив гонку;
  — володар 11-го місця визначився фотофінішем.

Залік гонщиків 

Примітка:
Блакитним кольором позначені гонщики-дебютанти класу Moto3.
Потовщеним шрифтом виділені результати гонщика, який стартував з поулу;
Курсивним шрифтом позначені результати гонщиків, які показали найшвидше коло.

Залік виробників

Примітки

Джерела 
 Офіційний сайт  MotoGP 

Мото Гран-Прі Катару
2016
Катар
2016 у катарському спорті